Gorontalo bezeichnet:

 Kota Gorontalo, eine Stadt in Indonesien
 Gorontalo, eine Provinz in Indonesien
 Gorontalo (Regierungsbezirk), ein Regierungsbezirk in der Provinz Gorontalo
 Gorontalo Utara (Nord-Gorontalo), ein Regierungsbezirk in der Provinz Gorontalo
 Gorontalo (Sprache), eine Sprache
 Gorontalo (Ethnie), eine Ethnie
 Gorontalo-Makak, eine Primatenart